Avlona peut désigner :
 Vlora, ville portuaire en Albanie
 Avlóna, ancien dème (municipalité) de l'île d'Eubée  en Grèce